Лазар е мъжко име с библейски произход по еврейското име Елеазар (Eli'azar) и означава Бог помага или Божия помощ. Гръцкият вариант на името е Λαζαροσ (Лазарос), а латинският е Lazarus (Лазарус). Първоизточникът на името е Лазар от Витания (свети Лазар).

Други светци 
 Лазар Български
 Лазар Иконописец (наричан още Константинополски)
 Лазар Хребелянович

Българи 
 Лазар Алексиев
 Лазар Ангелов
 Лазар Аргиров
 Лазар Ашлаков
 Лазар Балабанов
 Лазар Банянски
 Лазар Беглер
 Лазар Белишки
 Лазар Белухов
 Лазар Бицанов
 Лазар Божинов
 Лазар Ванков
 Лазар Велеганов
 Лазар Велков (Дивлянец)
 Лазар Вишин
 Лазар Въчков
 Лазар Герман
 Лазар Груев
 Лазар Гълъбов
 Лазар Гюров
 Лазар Делев
 Лазар Делов
 Лазар Димитров (Дренок)
 Лазар Димитров (Родиво)
 Лазар Динолов
 Лазар Добрич
 Лазар Донков
 Лазар Дончев
 Лазар Драганов
 Лазар Евхаитски
 Лазар Замфиров
 Лазар Йовчев (Екзарх Йосиф)
 Лазар Кльонков
 Лазар Киселинчев
 Лазар Козаров
 Лазар Колчагов
 Лазар Копринаров
 Лазар Корчев
 Лазар Костов
 Лазар Кунгалов
 Лазар Лазаров (офицер)
 Лазар Лазаров (художник, 1889)
 Лазар Лазаров (художник, 1941)
 Лазар Маджаров
 Лазар Максимов
 Лазар Марин
 Лазар Младенов
 Лазар Минтов
 Лазар Мишев
 Лазар Москов
 Лазар Нанчев
 Лазар Николов
 Лазар Нишков
 Лазар Палчев
 Лазар Парашкеванов
 Лазар Паяков
 Лазар Петров
 Лазар Петров (политик)
 Лазар Плавев (Спартак)
 Лазар Поповски
 Лазар Поптомов
 Лазар Поптрайков
 Лазар Причкапов
 Лазар Проданов
 Лазар Ридов
 Лазар Серафимов
 Лазар Симидчиев
 Лазар Станев
 Лазар Стефанов (военен)
 Лазар Стефанов (революционер)
 Лазар Стоев
 Лазар Теофанов
 Лазар Тодев
 Лазар Тодоров (Фертика)
 Лазар Топалов
 Лазар Томов
 Лазар Ханджиев
 Лазар Христов
 Лазар Христов (революционер)
 Лазар Цириов
 Лазар Читкушев

Литературни герои 
 Лазар Глаушев

Други личности 
 Лазар Апостолов
 Лазар Бранкович
 Лазар Бранкович (деспот)
 Лазар Гиновски
 Лазар Дамов
 Лазар Доямов
 Лазар Еленовски
 Лазар Йовишич
 Лазар Калайджийски
 Лазар Календероглу
 Лазар Карно
 Лазар Киров
 Лазар Китановски
 Лазар Колишевски
 Лазар Куюнджич
 Лазар Личеноски
 Лазар Маркович
 Лазар Миеда
 Лазар Мойсов
 Лазар Ош
 Лазар Петрович
 Лазар Поплазаров
 Лазар Соколов
 Лазар Танев
 Лазар Търповски
 Лазар Цунев

Фамилно име 
 Боб Лазар

Вижте също 
 Лазара Златарева (кака Лара)
 Драгана Лазаревич
 Мара Лазаревич
 Лазарци – село в община Елена, област Велико Търново
 Лазар Станево (дн. Торос) – село в община Луковит, област Ловеч
 Лазаревац – град в Сърбия
 Лазаровци – село в Северна Македония
 Свети Лазар (Бегнище) – църква в Северна Македония
 Свети Лазар (Солун) – църква в Гърция
 Орден на Свети Лазар
 Лазарет
 Лазарето
 Лазаровден
 Лазаруване

Български имена
Мъжки имена